Пойнт-Пили (, ) — национальный парк Канады, расположенный на юго-западе канадской провинции Онтарио.

Парк особенно знаменит в силу того, что по нему проходят пути ежегодных миграций певчих птиц и бабочек-монархов.

Физико-географическая характеристика 
Национальный парк Пойнт-Пили расположен на самом юге длинного полуострова, выступающего на юг на озере Эри около города Лимингтон. Кроме того, территория парка включает острова  и Мидл. Парк является самой южной точкой материковой Канады. В 50 км к северо-западу от парка расположен город Уинсор.

Климат национального парка несколько отличается от климата остальной Канады. Причиной этого является то, что парк расположен южнее 42 параллели, а также окружён озёрами, причём основным является эффект незамерзающих озёр. Площадь Пойнт-Пили составляет 15.63 км2 — это самый маленький национальный парк в Канаде.

Климат 
На территории парка преобладает влажный континентальный климат, Dfa по классификации Кёппена. В Понт-Пили тёплое влажное лето и холодная зима, которую смягчает близость озера Эри.

Флора и фауна 
Для национального парка характерны нетипичные для Канады густые лиственные леса с такими видами растений как (Carya ovata), сассафрас (Sassafras) и каркас (Celtis). В самой Канаде такие леса называются Каролинскими. В общей сложности в Пойнт-Пили произрастает более 70 видов деревьев.

По количеству рептилий (27 видов), амфибий (20 видов), пауков (50 видов) парк является рекордсменом в стране. Кроме того, в парке находятся северные границы ареала таких птиц как восточный эмпидонакс (Empidonax virescens), кустарниковый крапивник (Thryothorus ludovicianus), голубая комароловка (Polioptila caerulea), каролинский меланерпес (Melanerpes carolinus) и иктерия (Icteria virens).

Большую часть парк составляют также водно-болотные угодья, охраняемые Рамсарской конвенцией. Через парк проходят весенняя и осенняя миграции птиц, количество видов достигает 370.

Примечания

Ссылки 
 

Появились в 1918 году в Канаде
Рамсарские угодья Канады
Национальные парки Онтарио